Farkas (vysl. Farkaš), Farkaš, případně v rumunské podobě Farkaș, je maďarské příjmení odvozené z osobního jména, případně přezdívky s významem „vlk“.  

Jako mužské křestní jméno Farkas odpovídá křestnímu jménu Vlk, jihoslovanském Vuk, eventuelně německému Wolf(gang).

Nositelé jmena Farkas

Jako osobní jméno 

 Farkas Bolyai (1775–1856) – maďarský matematik a geometr
 Farkas-Zoltán Hajdú (* 1959) – maďarský spisovatel a filmař
 Farkas Kempelen (1734-1804) – rakousko-uherský polyhistor, viz Wolfgang von Kempelen
 Farkas Molnár (1897–1945) – maďarský architekt
 Farkas Paneth (1917-2009) – maďarsko-rumunský stolní tenista a trenér

Jako příjmení 
Příjmení Farkas nese více různých osobností:

 Adalbert Farkas (1906–1995) – rakousko-americký fyzikochemik 
 Ádám Farkas (* 1968) – maďarský ekonom
 Akos Farkas (1898–1971) – maďarský kameraman
 Alexander Farkas, americký hudební pedagog a klavírista
 Attila Márton Farkas (* 1965) – maďarský egyptolog, kulturní antropolog, publicista a aktivista
 Balázs Farkas
 Bertalan Farkas (* 1949) – maďarský vojenský letec a kosmonaut
 Edith Farkasová 
 Emanuel Farkas (1873–1942) – rakouský lyrik, malíř a překladatel
 Evelyn Farkasová, americká expertka na bezpečnost
 Ferenc Farkas (1905–2000) – maďarský skladatel
 Flórián Farkas (* 1957) – maďarský politik a romský aktivista 
 Gábor Farkas (1925–1986) – maďarský agrárekonom
 Gizella Farkasová (1925–1996) – maďarská stolní tenistka
 Györgyi Zsivoczky-Farkas (* 1985) – maďarská atletka
 Gyula Farkas (též ''Julius Farkas'', 1847–1930) – maďarský matematik a fyzik 
 Hershel Farkas (* 1939) – izraelsko-americký matematik
 Hunor Farkas (* 2001) – rumunský skokan na lyžích
 Imre Farkas (1935–2020) – maďarský kanoista
 István Farkas (1887–1944) – maďarský malíř a vydavatel
 Iuliu Farkaș (1923–1984) – rumunský fotbalista
 János Farkas (1942–1989) – maďarský fotbalista
 Jeff Farkas (* 1978) – americký hokejista 
 Josef Farkas, rakouský politik (NSDAP)
 Josef-Gerhard Farkas (* 1929) – německo-maďarský hungarolog
 József Farkas (* 1952) – maďarský zápasník 
 Julius von Farkas (též Gyula Farkas , 1894–1958) – maďarsko-německý lingvista a literární vědec
 Karl Farkas (1893–1971) – rakouský herec a kabaretní umělec 
 Kinga Dózsa-Farkasová (* 1943) – německá designérka
 Klara Farkasová (1910–2014) – americká fotografka původem z Maďarska
 Martin Farkas (* 1964) – německý kameraman
 Mary Farkasová (1911–1992) – americká zen-buddhistka
 Meira Farkasová (* 1945) – rumunská klavíristka
 Mihály Farkas (1904–1965) – maďarský politik
 Nicolas Farkas (1890–1982) – maďarský kameraman, svénárista a režisér
 Patrick Farkas (* 1992) – rakouský fotbalista
 Pavol Farkaš (* 1985) – slovenský fotbalista
 Péter Farkas (* 1955) – maďarský spisovatel
 Péter Farkas (zápasník) (* 1968) – maďarský zápasník 
 Petra Farkasová (* 1999) – maďarská dálkařka
 Philip Farkas (1914–1992) – americký hornista
 Roko Farkaš (* 2005) – chorvatský atlet
 Rózsa Farkas (* 1971) – maďarská cimbalistka
 Sebestyén Ihrig-Farkas (* 1994) – maďarský fotbalový záložník 
 Solange Oliveira Farkasová (* 1955) – brazilská historička umění a kurátorka
 Tamás Farkas (* 1992) – maďarsko-rumunský hokejista
 Tibor Farkas (1883–1940) – maďarský politik
 Tomislav Farkaš (* 1971) – chorvatský házenkář
 Viktor Farkas (1945–2011) – rakouský spisovatel a novinář
 Wolfgang Farkas (* 1967) – německý vydavatel a překladatel
 Zoltán Farkas (???–???) – slovenský a československý politik

Jiné významy 
Farkasova věta – tvrzení o řešitelnosti konečné soustavy lineárních rovnic, případně nerovnic

Podobná příjmení 
 Farkaš

Maďarská příjmení